Dhamar (stad), stad in Jemen
 Dhamar (gouvernement), gouvernement in Jemen

Zie ook 
 Damar (doorverwijspagina)